Ringsgwandl ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Ringsgwandl (* 1961), bayerische Theaterautorin, -regisseurin und -schauspielerin
 Erwin Ringsgwandl (* 1962), bayerischer Komponist, Fotograf, Musiker und Theaterleiter
 Georg Ringsgwandl (* 1948), bayerischer Kabarettist, Liedermacher und Arzt